

Sigle 
 Federazione Italiana Dama
 Fare per Fermare il declino – Partito politico
 Flame Ionization Detector  – rivelatore a ionizzazione di fiamma, utilizzato in gascromatografia
 Free Induction Decay  – decadimento libero dell'induzione, sequenza usata nell'imaging a risonanza magnetica
 Forum italiano sulla disabilità

Codici 
 FID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fishers Island (New York) (Stati Uniti)